Тараз может означать:
 Тара́з — город в Казахстане, административный центр Жамбылской области.
 «Тараз» — казахстанский футбольный клуб из города Тараз.
 «Тараз» — казахстанский волейбольный клуб из города Тараз.
 Тараз — международный аэропорт города Тараз в Казахстане.
 Тараз — железнодорожная станция Казахстанских железных дорог, расположенная в Таразе.
 Тараз — совокупное название армянского национального костюма.
 «Тараз» — казахстанский фильм 2016 года.

См. также